

Patronyme 

 Bruce Farr, architecte naval néo-zélandais.
 Clinton Coleridge Farr (1866-1943), physicien australien.
 David Farr (1969-), scénariste, réalisateur et dirigeant de théâtre britannique.
 Deitra Farr, chanteuse de blues américaine.
 Diane Farr, actrice américaine.
 Felicia Farr (1932-), actrice américaine.
 Florence Farr (1860-1917), actrice britannique.
 Glenn Farr, monteur américain.
 James Farr, joueur américain de basket-ball.
 Jamie Farr, acteur américain.
 Nick Farr-Jones, joueur de rugby australien.
 Sam Farr (1941-), politicien américain.
  (1741-1795), médecin britannique.
 Tommy Farr (1913-1986), boxeur britannique.
 William Farr (1807-1883), statisticien britannique.

Art et culture 
 Le pon farr est un rite d'accouplement appartenant à l'univers Star Trek.

Sport 
 Le Jamie Farr Owens Corning Classic est un tournoi de golf féminin.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais